Parapluieberg ist der Name folgender Berge in Österreich:

 Parapluieberg (Bayrisch-Kölldorf), im Gemeindegebiet von Bad Gleichenberg, Steiermark
 Parapluieberg (Nußdorf ob der Traisen) , im Gemeindegebiet von Nußdorf ob der Traisen, Niederösterreich
 Parapluieberg (Perchtoldsdorf) , im Gemeindegebiet von Perchtoldsdorf, Niederösterreich
 Parapluieberg (Retz) , im Gemeindegebiet von Retz, Niederösterreich
 Parapluieberg (Rossatz-Arnsdorf), im Gemeindegebiet von Rossatz-Arnsdorf, Niederösterreich